Niemcy:
 Ludorf − część gminy (Ortsteil) Südmüritz w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Osoby:
 Charlotta Ludorf – mazurska pieśniarka ludowa
 Henry F. Ludorf – amerykański architekt
 Julius Ludorf – niemiecki piłkarz i trener

Zobacz też:
 Ludorff